Сергей Васильевич Бобров (22 сентября 1901, деревня Цепнино, Владимирская губерния — 15 октября 1978, Москва) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

Биография 
Сергей Васильевич Бобров родился 22 сентября 1901 года в деревне Цепнино Покровского уезда Владимирской губернии (сейчас Петушинский район Владимирской области). В 1912—1918 годах учился в Московском Строгановском училище. Во время Гражданской войны в 1918—1922 годах служил в Красной армии, был помкомвзвода Заволжской стрелковой бригады (с 1922 года 23–й Заволжской стрелковой дивизии). 

В 1925 году окончил Московский театральный техникум им. Луначарского (ЦЕТЕТИС).

В 1925—1927 годах играл в Московском театре имени МГСПС. В 1927—1928 годах выступал в Самаркандском театре драмы. В 1928—1929 годах служил в Оренбургском и Калужском театрах, в 1929—1930 годах — в Самарском театре, в 1930—1931 годах — в Брянском театре, в 1931—1932 годах — в Тульском театре. 

В 1932 году вернулся в Москву, где в 1932—1938 годах был артистом Московского современного театра, а в 1938—1941 годах — артистом Театра имени Баумана. В 1941—1950 годах играл в Камерном театре, а 1950—1952 и в 1955—1977 годах — в Московском драматическом театре имени Пушкина, который был образован в бывшем здании Камерного театра. В перерыве в 1952—1955 годах был артистом Первого драматического театра Группы Советских войск в Германии.

Умер 15 октября 1978 года в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище (6 участок).

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (1951).
 Народный артист РСФСР (20.11.1970).
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946) 
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1948).

Работы в театре

Театр имени Пушкина 
 «Аленький цветочек» по сказке С. Т. Аксакова — Купец
 «Большая мама» — Кирилл Иванович
 «Дневник женщины» — Фомин
 «Невольницы» — Стыров
 «Парусиновый портфель» — Доктор
 «Петровка, 38» — Самсонов
 «У стен Ленинграда» — Коробков
 «Метель» по повести А. С. Пушкина (реж. Б. И. Равенских)

 Фильмография 
  — Юность — Фёдор Чистов, солдат
  — Юные коммунары — Селестен, матрос
  — Смелые люди — Прохор Ильич, директор конезавода
  — Спортивная честь — Сергей Васильвич, директор завода (нет в титрах)
  — Она Вас любит — Алексей Игнатьевич, профессор (нет в титрах)
  — Екатерина Воронина — Иван Воронин, отец Катерины, капитан
  — Поэма о море — секретарь райкома
  — Первое свидание — Клёнов, директор завода
  — Им покоряется небо — Пётр Егорович, конструктор
  — Остров Колдун — Скорняков, капитан порта
  — Ребята с нашего двора (2-я серия «Четырехзначный номер») — дед, лоцман
  — Невольницы — ''Евдоким Егорович Стыров, очень богатый человек, лет за 50

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Театр им. Моссовета
Персоналии:Камерный театр Таирова
Персоналии:Московский драматический театр им. А. С. Пушкина
Похороненные на Ваганьковском кладбище